Schaken ist der Nachname folgender Personen:

 Gregory Schaken (* 1989), niederländischer Fußballspieler
 Ruben Schaken (* 1982), niederländischer Fußballspieler

Schaken ist deutsche Bezeichnung für die Stadt Šakiai in Litauen.

Siehe auch:
 Schaaken
 Schacken